Ниже перечислены все 627 игроков, принявших участие хотя бы в одном официальном матче сборной Российской империи, СССР, СНГ или России по футболу.

Последний матч:  24 марта 2019, Казахстан - Россия 0:4.

Участие Александра Андрющенко в матче против Греции в 1982 году находится под вопросом.

Не игравшие 
Игроки, бывшие в составе сборной в финальных турнирах, но не проведшие за сборную ни одного матча.

См. также 
 Список игроков сборной России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Игроки сборных СССР, СНГ, России по футболу на сайте «Сборная России по футболу»

СССР,СНГ,Россия
